()(? — -183)
  ()（25 — 58) fils de l'Empereur Han Guang Wudi de la dynastie des Han occidentaux.
 Liu Qiang (), boxeur né le  à Anshan, dans la province du Liaoning.
 Liu Qiang (), comédien chinois ayant notamment tourné dans le moyen métrage, « Terre jaune » (1984), de Chen Kaige.